Peul (vrucht), een type vrucht
 Peultjes, een soort groente
 de Fulbe of Peul, een volk in West-Afrika
 Peul (taal), een Atlantische Niger-Congotaal (ISO 639-1: ff).